Добровідка (притока Пруту) — річка в Україні, у межах Коломийського району Івано-Франківської області. Ліва притока Пруту (басейн Дунаю).
 Добровідка (притока Коропця) — річка в Україні, у межах Підгаєцького та Монастириського районів Тернопільської області. Ліва притока Коропця (басейн Дністра).